Aldo Puccinelli (1920-1994) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Angelo Puccinelli – pittore italiano del XIV secolo
 Antonio Puccinelli (1822-1897) – pittore italiano
 Francesco Puccinelli (1741-1809) – scienziato italiano
 Placido Puccinelli (1609-1685) – monaco cassinense, storico ed erudito italiano